Ла Венадера има више значења:

 Ла Венадера (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Венадера (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику